Хвозд може бити:

 Хвозд (Плзењ-север), насељено мјесто у округу Плзењ-север, Плзењски крај, Чешка Република
 Хвозд (Простјејов), насељено мјесто у округу Простјејов, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Хвозд (Раковњик), насељено мјесто у округу Раковњик, Средњочешки крај, Чешка Република